

31 октября 

 MF Doom (49) — британско-американский рэпер, автор песен и продюсер .
 Барвиненко, Владимир Васильевич (73) — доктор военных наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии ГК СССР по народному образованию, почётный профессор ВА ВКО .
 Вырщиков, Анатолий Николаевич (71) — советский и российский педагог, доктор педагогических наук, профессор Волгоградского государственного социально-педагогического университета .
 Еремеев, Валерий Николаевич (78) — советский и украинский океанолог, директор Морского гидрофизического института НАНУ (1985—2000) и Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского НАНУ (2000—2015), академик НАНУ (1997) .
 Жалюкас, Марюс (36) — литовский футболист («Каунас», «Жальгирис», национальная сборная), двукратный чемпион Литвы (2006, 2016) .
 Заградник, Рудольф (92) — чешский химик, председатель Академии наук Чехии (1993—2001) .
 Золотов, Юрий Фёдорович (76) — советский и российский тренер и преподаватель по лыжным гонкам, заслуженный тренер России (1994) .
 Карим, Нажмиддин (70—71) — иракский курдский государственный деятель, губернатор провинции Киркука (2011—2017) .
 Кастельо, Эдуардо (80) — испанский велогонщик, чемпион Испании (1971) .
 Коннери, Шон (90) — шотландский актёр и продюсер, лауреат премии «Оскар», двукратный лауреат премии BAFTA, трёхкратный лауреат премии «Золотой глобус» .
 Малакша, Джалал (69) — иранский курдский поэт .
 Метелица, Иван Сергеевич (63) — украинский государственный деятель, мэр Павлограда .
 Реверте, Хавьер (76) — испанский путешественник, журналист и писатель .
 Серпа, Орасио (77) — колумбийский политический и государственный деятель, один из лидеров Колумбийской либеральной партии, министр внутренних дел (1994—1997), губернатор департамента Сантандер (2008—2012), сенатор Колумбии (1985—1988, 2014—2018) .
 Тарасова, Арина Моисеевна (?) — заслуженный тренер РФ по спортивной акробатике .
 Филимонова, Галина Ивановна (76) — советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации .

30 октября 

 Абдульманов, Гумер Мугаллямович (90) — советский певец, заслуженный артист БАССР (1989), кавалер ордена Салавата Юлаева (2020) .
 Амфилохий (Радович) (82) — епископ Сербской православной церкви, митрополит Черногорский и Приморский (с 1990 года) .
 Блюме, Рикардо (87) — перуанский и мексиканский актёр театра и кино и режиссёр .
 Бутырин, Виталий (73) — советский и литовский фотограф и фотохудожник .
 Ведерников, Александр Александрович (56) — советский и российский дирижёр, главный дирижёр — музыкальный руководитель Большого театра (2001—2009), главный дирижёр и музыкальный руководитель Михайловского театра в Санкт-Петербурге (с 2019 года), сын Александра Ведерникова .
 Йылмаз, Месут (72) — турецкий политический и государственный деятель, лидер Партии Отечества (1991—2002), премьер-министр Турции (1991, 1996, 1997—1999), министр иностранных дел (1987—1990) .
 Ким Нам Чхун (31) — южнокорейский футболист («Сеул») .
 Коваленко, Владимир Фёдорович (82) — советский и российский дирижёр, главный дирижёр Самарского театра оперы и балета (1987—2011), заслуженный деятель искусств России (1992) .
 Кнежевич, Жарко (73) — югославский баскетболист, чемпион Европы (1973), серебряный призёр чемпионатов мира (1974) и Европы (1971) .
 Кучукян, Арман (88) — советский и армянский деятель науки, академик НАН Армении .
 Ле Шевалье, Жан-Мари (83) — французский политический деятель, депутат Национального собрания (1997—1998), депутат Европейского парламента (1984—1999), мэр Тулона (1995—2001) .
 Мюрдаль, Ян (93) — шведский журналист, писатель и политический деятель .
 Падалко, Алексей Егорович (82) — советский и российский писатель, краевед, изобретатель .
 Саверский, Леонид Алексеевич (80) — советский и российский фольклорист-этнограф, заслуженный работник культуры РФ (2002) .
 Стайлз, Нобби (78) — английский футболист, полузащитник, чемпион мира в составе сборной Англии (1966) и обладатель Кубка европейских чемпионов с «Манчестер Юнайтед» 1968), бронзовый призёр чемпионата Европы (1968) .
 Шипитько, Анатолий Васильевич (80) — советский и российский дирижёр, основатель и художественный руководитель оркестра русских народных инструментов «Русская удаль», заслуженный работник культуры РСФСР, заслуженный деятель искусств РФ (2004) .
 Эддерли, Херб (81) — американский игрок в американский футбол .

29 октября 

 Амон, Анжелика (53) — австрийско-американский молекулярный биолог и цитолог, член Национальной АН США (2010) и иностранный член Австрийской АН (2015), профессор Массачусетского технологического института и (с 2000) исследователь Медицинского института Говарда Хьюза, лауреат премии за прорыв в области медицины (2019) .
 Астафьев, Александр Григорьевич (68) — советский и украинский поэт, критик, литературовед, переводчик; член Национального союза писателей Украины (1992), доктор филологических наук (1999), профессор (1999) .
 Бабич, Валерий Георгиевич (67) — украинский политический деятель и экономист, предприниматель .
 Бондаренко, Владимир Петрович (81) — советский и украинский учёный в области материаловедения, доктор технических наук (1988), член-корреспондент НАНУ (1992) .
 Вилков, Анатолий Иванович (71) — советский и российский общественный и государственный деятель, академик РАХ (2016), заслуженный деятель искусств Российской Федерации .
 Виноградов, Михаил Климентьевич (76) — белорусский архитектор, заслуженный архитектор Республики Беларусь (2018) .
 Вуйчицкий, Анатолий Станиславович (83) — директор общества «Агрофирма „Дружба“», Герой Украины (2002) .
 Де Соуза, Скотт (26) — индийский футболист, игрок национальной сборной .
 Ерофеев, Василий Иванович (83) — советский и российский живописец, народный художник РСФСР (1986) .
 Замбата, Славен (80) — югославский и хорватский футболист .
 Ишемгулов, Амир Минниахметович (60) — российский биолог, специалист по пчеловодству, доктор биологических наук (2005) .
 Кане, Михаил Азриельевич (77) — советский и российский физик, кандидат технических наук, исполнитель и аранжировщик авторской песни .
 Клоссе, Роже (87) — французский фехтовальщик-рапирист, чемпион мира (1958), серебряный призёр летних Олимпийских игр (1956) .
 Коростелёв, Николай Борисович (90) — советский и российский врач-гигиенист, историк медицины, москвовед, профессор 1-го МГМУ имени И. М. Сеченова, автор книг для детей и взрослых о природе и сохранении здоровья .
 Маляренко, Феликс Васильевич (69) — российский поэт и прозаик .
 Мустафин, Ульфат Мансурович (61) — российский государственный деятель, глава администрации Уфы (с 2018 года) .
 Матжон, Омон (77) — узбекский поэт .
 Покровский, Валентин Иванович (91) — советский и российский эпидемиолог и инфекционист, президент РАМН (1987—2006), академик АМН СССР с 1982, академик РАН (2013) .
 Пономарёв, Юрий Иванович (74) — российский хозяйственный и политический деятель, член Совета Федерации (2001—2003), президент Союза промышленников и предпринимателей Карелии .
 Портной, Лев Соломонович (91) — советский и российский экономист, преподаватель Пермского государственного университета .
 Рембеза, Станислав Иванович (81) — советский и российский физик, доктор физико-математических наук (1980), профессор (1983), заслуженный деятель науки РФ .
 Ривера, Артуро (75) — мексиканский художник .
 Селюцкий, Геннадий Наумович (82) — советский и российский артист балета и хореограф .
 Ушакова, Лариса Георгиевна (60) — российский живописец, член-корреспондент Российской академии художеств (2012), профессор ЮФУ заслуженный работник культуры Российской Федерации (2010) .
 Уэбб, Уотт (93) — американский физик, член Национальной академии наук США (1995) .
 Чеврески, Данчо (69) — македонский актёр .

28 октября 

 Абдуллаев, Фаиг (75) — советский и азербайджанский художник, заслуженный художник Республики Азербайджан .
 Агеевец, Владимир Ульянович (93) — советский и российский спортивный педагог, ректор Санкт-Петербургского государственного университета физической культуры имени П. Ф. Лесгафта (1973—2001) .
 Бабыкин, Анатолий Алексеевич (76) — советский и российский оперный певец, солист оперы Большого театра (1976—2001), заслуженный артист РСФСР (1991) .
 Болл, Бобби (76) — британский актёр и певец .
 Варламова, Мария Ивановна (90) — советская и российская актриса академического театра имени П. А. Ойунского, заслуженная артистка Якутской АССР (1978) .
 Грузберг, Людмила Александровна (83) —  советский, российский лингвист-диалектолог, лексиколог и лексикограф .
 Дружков, Борис Константинович (84) — советский и российский врач-онколог, основатель эндоскопии, химиотерапии и современной маммологии в Республике Татарстан .
 Егиазарян, Гурген Амбарцумович (72) — армянский политический деятель, депутат Парламента Армении (1999—2003) .
 Кастеллини, Мигель (73) — аргентинский боксёр, чемпион мира по версии ВБА (1976—1977) .
 Кудинова, Валентина Николаевна (91) — советская и российская актриса театра «Сфера» .
 Рей, Ален (92) — французский лингвист и лексикограф .
 Табанелли, Андреа (59) — итальянский кёрлингист-колясочник, участник сборной Италии по кёрлингу на колясках на зимних Паралимпийских играх 2006 и зимних Паралимпийских играх 2010 .
 Фернандес, Антоний Сотер (88) — прелат римско-католической церкви, епископ Пинанга (1977—1983), архиепископ Куала-Лумпура (1983—2003), кардинал-священник с титулярной церковью Сант-Альберто-Маньо (с 2016 года) .
 Шейвер, Билли (81) — американский музыкант и автор песен .
 Эстремера, Карлос (62) — пуэрто-риканский певец .

27 октября 

 Богуцкая, Мария (91) — польский историк .
 Бычков, Андрей Иванович (73) — российский политический деятель, председатель Костромской областной думы 1—2-го, 4—6-го созывов .
 Войнаренко, Михаил Петрович (70) — украинский экономист, член-корреспондент НАН Украины (2015) .
 Гао Фэнвэнь (80) — китайский футболист, игрок национальной сборной .
 Гамма, Николай Афанасьевич (63) — советский и украинский врач, главный терапевт Военно-медицинского клинического центра Южного региона, заслуженный врач Украины .
 Голенко, Ирина Павловна (77) — советский и российский архитектор, заслуженный архитектор Российской Федерации (1995) .
 Давидович, Сретен (89) — югославский футболист .
 Ефимова-Михайлова, Светлана Никифоровна (93) — советская и российская театральная актриса, артистка Чувашского театра драмы имени К. В. Иванова, народная артистка Чувашской АССР (1975) .
 Канодия, Нареш (77) — индийский актёр .
 Карабанов, Вячеслав Николаевич (74) — российский военный, государственный и общественный деятель, генерал-майор .
 Мазанковски, Дональд Фрэнк (85) — канадский государственный деятель, заместитель премьер-министра Канады (1986—1993), министр финансов (1991—1993) .
 Немец, Ян (62) — римско-католический вспомогательный епископ (ауксилиарий) диоцеза (епархии) Каменца-Подольского, титулярный епископ Декорианы .
 Оcиро, Тацухиро (95) — японский писатель и драматург .
 О'Фаолейн, Джулия (88) — ирландская писательница .
 Пенайо, Хильберто (87) — парагвайский футболист, игрок национальной сборной, участник чемпионата мира 1958 .
 Рачков, Борис Михайлович (84) — советский и российский нейрохирург .
 Савочкин, Сергей Васильевич (67) — советский и российский тренер по плаванию, заслуженный тренер России .
 Сервантес, Педро (87) — мексиканский скульптор .
 Трухачёв, Юрий Николаевич (75) — советский и российский архитектор, заслуженный архитектор России, вице-президент Союза архитекторов России .
 Черевко, Кирилл Евгеньевич (87) — советский и российский японист, историк .
 Шереметьев, Николай Николаевич (86) — узбекский микробиолог, доктор медицинских наук, профессор .
 Яснов, Михаил Давидович (74) — советский и российский поэт, переводчик и детский писатель .

26 октября 

 Авидзба, Владислав Мустафович (80) — советский и абхазский легкоатлет и тренер, мастер спорта СССР .
 Аджей, Ричард (37) — немецкий бобслеист, серебряный призёр зимних Олимпийских игр (2010), чемпион мира и Европы (2011) .
 Гармаш, Владимир Яковлевич (89) — советский и российский терапевт, доктор медицинских наук, профессор кафедры факультетской терапии РязГМУ, заслуженный деятель науки Российской Федерации (1993) .
 Годен, Жак (90) — канадский актёр  .
 Джонсон, Эдди (65) — американский баскетболист .
 Довбня, Анатолий Николаевич (80) — украинский физик-ядерщик, член корреспондент НАН Украины (2006) .
 Зверховский, Пётр Ефимович (78) — советский и российский художник .
 Иззат Ибрагим ад-Дури (78) — иракский государственный деятель, заместитель председателя Совета революционного командования (1979—2003) .
 Ильина, Татьяна Валериановна (86) — советский и российский искусствовед, доктор искусствоведения, почётный профессор СПбГУ (2013) .
 Капрал, Зено (79) — чешский поэт и сценарист .
 Кеслер, Стен (92) — американский музыкант и автор песен .
 Маматканов, Дюшен Маматканович (85) — киргизский учёный, директор Института водных проблем и гидроэнергетики НАН Киргизии (1992—2018), академик НАН Киргизии (2000) .
 Менакер, Даниэль (79) — американский писатель и издатель .
 Микитенко, Олег Иванович (91) — украинский литературовед и переводчик, главный редактор журнала «Всесвіт» (1986—2007) .
 Огородник, Александр Владимирович (73) — украинский дирижёр и композитор, народный артист Украины (1993) .
 Топикян, Арутюн (69) — армянский хоровой дирижёр, основатель и художественный руководитель Ереванского камерного хора, заслуженный деятель искусств Республики Армения (2013) .
 Торруэлья, Хуан (87) — пуэрто-риканский яхтсмен, американский юрист, четырёхкратный участник летних Олимпийских игр (1964, 1968, 1972, 1976), главный судья Апелляционного суда первого округа США (1994—2001) .
 Чуяк, Зоран (64) — югославский и шведский футболист .
 Эро, Поль-Жан (86) — французский писатель .

25 октября 

 Абриль, Долорес (81) — испанская певица и актриса  .
  (77) — советский и украинский журналист, писатель, поэт, автор песен и фотохудожник .
 Бурман, Ян (97) — нидерландский композитор .
 Вардак, Казимеж (73) — польский легкоатлет, двукратный серебряный призёр чемпионата Европы в помещении (1970, 1971) в эстафетном беге .
 Горкунов, Эдуард Степанович (75) — российский физик, директор Института машиноведения УРО РАН (1994—2015), академик РАН (2011) .
 Гусев, Владимир Геннадьевич (80) — советский хоккеист, советский и российский тренер, заслуженный тренер России .
 Ди Прима, Диана (86) — американский поэт .
 Картери, Розанна (89) — итальянская оперная певица (сопрано) .
 Катанов, Виктор Григорьевич (69) — советский и российский хирург, главный врач Ессентукской городской клинической больницы, заслуженный врач Российской Федерации .
 Карнс, Дэвид (71) — американский политический деятель и бизнесмен, сенатор США .
 Ли Гон Хи (78) — южнокорейский предприниматель, председатель концерна «Samsung» (1987—2008, с 2010) .
 Лиз, Джонни (78) — британский актёр  .
 Неделько, Александр Иванович (63) — советский и российский врач, художник и писатель .
 Опперман, Томас (66) — немецкий политический деятель, вице-президент бундестага .
 Разживкин, Александр Павлович (89) — советский и российский передовик производства, Герой Социалистического Труда (1971) (о смерти объявлено в этот день) .

24 октября 
 

 Агаки, Владимир (71) — молдавский общественный деятель, депутат Парламента (1990—1994) .
 Анфим (Тудос) (47) — архиерей РПЦЗ (Агафангела), епископ Бессарабский (с 2017 года), викарий Кишинёвской епархии .
 Бочаров, Михаил Александрович (79) — советский и российский предприниматель и политический деятель, народный депутат СССР (1989—1991) .
 Вереб, Кристиан (43) — венгерский гребец на каноэ, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Сиднее (2000); ДТП .
 Водениктов, Иван Георгиевич (88) — советский и украинский организатор производства, директор завода «Днепроспецсталь» (1985—1988) .
 Дикусар, Василий Васильевич (82) — советский и российский математик, доктор физико-математических наук, профессор, сотрудник ВЦ РАН (1988—2018) .
 Колесников, Анатолий Аркадьевич (85) — советский и российский учёный, доктор технических наук (1980), профессор кафедры синергетики и процессов управления Института компьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации (1993) .
 Кондаков, Александр Иванович (87) — советский и российский тренер по велоспорту, заслуженный тренер Российской Федерации .
 Пугач, Сергей Викторович (61) — советский и российский тренер по десятиборью .
 Соснин, Рудольф Александрович (82 или 83) — советский и российский художник, заслуженный художник Российской Федерации (2010) .
 Сырчин, Павел Леонидович (62) — советский тяжелоатлет, чемпион мира (1979), заслуженный мастер спорта СССР (1979) .
 Феофилактов, Александр Георгиевич (68) — советский и российский художник, заслуженный художник Российской Федерации (2010) .
 Чон Со Сон (76) — южнокорейский писатель .
 Эл Куинн (86) — филиппинский актёр и режиссёр .

23 октября 

 Аракелян, Степан Хоренович (84) — советский военачальник, генерал-полковник, военный инженер .
 Баркан, Йехуда (75) — израильский актёр, сценарист и продюсер .
 Барнс, Дэвид (62) — новозеландский яхтсмен, трёхкратный чемпион мира по парусному спорту в классе 470 (1981, 1983, 1984) .
 Винокуров, Николай Николаевич (72) — российский кинодраматург, профессор кафедры драматургии и киноведения СПбГИКиТ .
 Волков, Юрий Николаевич (80) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике, заслуженный тренер СССР (1981) .
 Макаров, Михаил Михайлович (82) — советский и литовский актёр, артист Русского драматического театра Литвы .
 Матевосян, Давид Гевондович (60) — армянский государственный деятель, депутат Парламента (1995—1999); убит .
 Ситников, Вячеслав Стефанович (78) — российский геолог, доктор геолого-минералогических наук, профессор, заслуженный геолог Российской Федерации (2010) .
 Сковдаль, Эббе (75) — датский футболист и футбольный тренер («Брондбю») .
 Ултургашев, Алексей Леонтьевич (65) — российский художник .
 Уокер, Джерри (78) — американский певец и автор песен .

22 октября 

 Бехтерев, Игорь Александрович (72) — советский и российский поэт и литературный переводчик .
 Гамидов, Шюкюр Нариман оглы (45) — азербайджанский военнослужащий, полковник, национальный Герой Азербайджана (2016); убит .
 Грей, Стивен (78) — южноафриканский писатель .
 Лупофф, Ричард (85) — американский писатель .
 Недопёкин, Фёдор Викторович (71) — украинский теплофизик, доктор технических наук (1988), профессор кафедры физики неравновесных процессов ДонНУ (1991) .
 Соловьёв, Владимир Евгеньевич (77) — советский и российский военно-морской деятель, руководитель Института стран СНГ в Севастополе (2007—2019), контр-адмирал .
 Стойко, Степан Михайлович (100) — советский и украинский ботанико-географ, доктор биологических наук (1970), профессор (1980), сотрудник Института экологии Карпат НАН Украины .
 Толкачёва, Галина Семёновна (86) — советская и белорусская актриса, артистка Театра имени Янки Купалы, народная артистка Белорусской ССР (1990) .
 Чич, Юрий Калубатович (85) — советский и российский актёр, артист Национального театра Адыгеи, заслуженный артист РСФСР (1972) .

21 октября 

 Бао Чжэн (92) — китайский инженер, член Китайской академии наук (1991) .
 Бернини, Джорджо (91) — итальянский политический деятель, депутат Парламента (1994—1996) .
 Добродеева, Виктория Николаевна (86) — советская гребчиха, девятикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта СССР (1989) .
 Мазитов, Рамиль Гиниятович (63) — российский государственный деятель, ректор Института развития образования Башкортостана (2010—2018) .
 Макаров, Юрий Иванович (67) — советский и российский писатель и литературный переводчик .
 Сабиров, Ирек Нагимович (70) — русский и татарский поэт .
 Смирнов, Димитрий Николаевич (69) — митрофорный протоиерей Русской православной церкви, церковный и общественный деятель .
 Смит, Виола (107) — американская барабанщица .
 Томов, Александр (76) — болгарский писатель .
 Хорват, Франк (92) — итальянский фотограф .
 Чанд, Мохиндер Пратап (85) — индийский поэт .
 Чэмпион, Мардж (101) — американская актриса и танцовщица .
 Шодиев, Рустам Хамидович (82) — советский и узбекский экономист, заслуженный деятель науки Узбекской ССР (1988) .

20 октября 

 Азаматова, Бибисара (71) — российская башкирская певица .
 Блау, Йеошуа (101) — израильский филолог, член Израильской академии естественных и гуманитарных наук (1968) .
 Воронежцев, Юрий Иванович (64) — советский и белорусский физик, народный депутат СССР .
 Гилёв, Дмитрий Владимирович (65) — советский и российский скрипач, заслуженный артист Российской Федерации (2006) .
 Жанимов, Аслан Борисович (68) — советский борец классического стиля, победитель и призёр чемпионатов СССР, Европы, мира, заслуженный мастер спорта СССР .
 Каннингем, Дэвид (92) — австралийский хоккеист.
 Колца, Василе (73) — молдавский тренер по дзюдо, тренер национальной сборной Молдовы .
 Кривош, Рудольф (86) — словацкий художник .
 Лебедев, Владимир Ильич (84) — российский геолог, доктор геолого-минералогических наук (1986), профессор, директор Тувинского института комплексного освоения природных ресурсов СО РАН (1995—2015) .
 Маккензи, Стюарт (83) — австралийский спортсмен, серебряный призёр Олимпийских игр в Мельбурне (академическая гребля, лодка-одиночка; 1956).
 Мартини, Брюно (58) — французский футболист, бронзовый призёр чемпионата Европы в Англии (1996) .
 Мелёшин, Валерий Сергеевич (69) — российский актёр, артист Самарского театра драмы .
 Миронов, Владимир Васильевич (67) — российский философ, декан философского факультета МГУ (с 1998 года), член-корреспондент РАН (2008) .
 Мочанов, Юрий Алексеевич (84) — советский и российский археолог .
 Осипов, Владимир Николаевич (82) — советский и российский публицист и общественный деятель .
 Пивень, Геннадий Антонович (79) — советский и российский художник .
 Рапота, Алексей Никифорович (98) — участник Великой Отечественной войны, генерал-майор авиации, отец Григория Рапоты .
 Рэнди, Джеймс (92) — канадско-американский иллюзионист и научный скептик .
 Скобцева, Ирина Константиновна (93) — советская и российская киноактриса, народная артистка РСФСР (1974) .
 Схонховен, Геррит (62) — южноафриканский киноактёр и кинорежиссёр .
 Топорков, Валерий Петрович (72) — советский и российский эстрадный певец, заслуженный артист Российской Федерации (2001) .
 Черны, Индржих (90) — чешский театровед и историк театра, директор Национального театра в Праге (1991—1993) .
 Чудайкин, Владимир Иванович (95) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945) .

19 октября 

 Андресикова, Яна (79) — чешская актриса  .
 Анцупов, Евгений Алексеевич (99) — советский и российский тренер по спортивной акробатике, заслуженный тренер РСФСР (1969), судья международной категории (1980) .
 Ахтямов, Мухтар Хуснулханович (91) — советский и российский филолог .
 Галацан, Александр Ефимович (59) — советский и молдавский дирижёр, художественный руководитель Ансамбля танца и народной музыки «Виорика» .
 Даунорас, Вацловас (83) — литовский оперный певец (бас), народный артист СССР (1986) .
 Деи, Джанни (79) — итальянский актёр и певец .
 Дэвис, Спенсер (81) — британский музыкант, основатель группы The Spencer Davis Group .
 Ковтуненко, Валерий Иванович (69) — украинский актёр, композитор, поэт, народный артист Украины (2004) .
 Льюис, Тони (62) — британский рок-певец, участник группы «The Outfield» .
 Ляденко, Борис Владимирович (67) — советский и белорусский архитектор, главный архитектор Витебска и Смоленска .
 Маргетсон, Джон (93) — британский дипломат, посол во Вьетнаме (1978—1980) и Нидерландах (1984—1988) .
 Мари, Энцо (88) — итальянский художник и дизайнер мебели .
 Мескида, Хоан (57) — испанский государственный деятель, генеральный директор Национальной полиции и Гражданской гвардии Испании (2006—2008) .
 Оберт, Йозеф (82) — словацкий футбольный менеджер и тренер .
 Омельченко, Михаил Дмитриевич (72) — советский и российский волейбольный тренер, заслуженный тренер СССР (1988) .
 Пшоняк, Войцех (78) — польский актёр .
 Уолш, Джилл Патон (83) — английская писательница .
 Феодосий (Лазор) (86) — архиерей Православной Церкви в Америке, Архиепископ Вашингтонский, Митрополит всей Америки и Канады (1977—2002) .
 Фролов, Сергей Станиславович (70) — российский социолог, доктор социологических наук (1995), профессор кафедры социологии факультета международной журналистики МГИМО (2014) (о смерти объявлено в этот день) .
 Хожаниязов, Гайратдин (72) — советский и узбекский учёный, Герой Узбекистана (2008) .
 Шарапов, Валерий Васильевич (74) — советский и российский футбольный тренер, заслуженный тренер России (2008) .
 Шкелев, Леонид Тихонович (91) — советский и украинский учёный, заслуженный деятель науки Украины (2012) .

18 октября 

 Бойд, Алан Стивенсон (98) — американский государственный деятель, министр транспорта США (1967—1969) .
 Бухтояров, Николай Иванович (60) — российский государственный деятель, ректор Воронежского аграрного университета (2015—2020) .
 Войтенко, Роман Матвеевич (85) — российский психиатр, профессор кафедры социальной психиатрии и психологии Санкт-Петербургского института усовершенствования врачей-экспертов, заслуженный врач Российской Федерации .
 Грамолина, Наталья Николаевна (80) — советский и российский музеолог, директор Государственного музея-заповедника В. Д. Поленова (1990—2011) .
 Дельфино, Агостино Джузеппе (85) — итальянский католический прелат, епископ Берберати (1991—2010) .
 Колман, Роберт Гриффин (97) — американский геолог, член Национальной академии наук США (1980), иностранный член РАН (1994) .
 Меос, Владислав Эдуардович (80) — советский, российский живописец .
 Морозов, Игорь Алексеевич (64) — российский этнограф, доктор исторических наук (2010), сотрудник ИЭА РАН .
 Мушегян, Гурген Нерсесович (83) — советский и армянский архитектор, главный архитектор Еревана (1982—1990, 1996), иностранный член РААСН .
 Падилья, Хосе (64) — испанский диджей и музыкальный продюсер .
 Фельбер, Рене (87) — швейцарский государственный деятель, президент Швейцарии (1992) .
 Ханаш, Ян (86) — польский радиоастроном .
 Хартман, Сид (100) — американский спортивный журналист и менеджер .
 Шпаков, Владимир Михайлович (60) — русский писатель .
 Эпельбаум, Илья Марович (59) — российский театральный художник и режиссёр, художественный руководитель театра «Тень» (с 1988 года) .
 Эррера Мартинес, Томас (69) — кубинский баскетболист, бронзовый призёр летних Олимпийских игр (1972) .

17 октября 

 Васильев, Виктор Михайлович (66) — российский художник-камнерез .
 Дубинин, Владлен Константинович (88) — советский и украинский скульптор-монументалист .
 Иоанникий (Кобзев) (82) — архиерей УПЦ, епископ (1991—1993), архиепископ (1993—2002) и митрополит (2002—2012) Луганский и Алчевский .
 Кондо, Тосинори (71) — японский джазовый трубач .
 Лебедев, Валерий Александрович (78) — советский и российский хозяйственный деятель, генеральный директор Красноярского горно-химического комбината (1989—1999) .
 Мкртчян, Ваник Вараздатович (70) — армянский актёр, заслуженный артист Республики Армения .
 Ноэль, Анри (83) — французский футболист и тренер («Ним») .
 Рончевский, Рышард (90) — польский актёр .
 Сыдыгалиев, Качкыналы (89) — советский и киргизский писатель и военный врач .
 Тарасов, Николай Иванович (86) — советский и российский уролог, доктор медицинских наук (1979), профессор (1984), заслуженный деятель науки Российской Федерации (1997) .
 Усова, Галина Северьяновна (81) — советский и российский растениевод, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, прапраправнучка А. С. Пушкина .
 Чаморро, Аврора (67) — испанская пловчиха, участница Летних Олимпийских игр 1992 года в Барселоне .
 Чжан Лина (80) — китайский физикохимик, академик Китайской академии наук (2011) .
 Шемьи-Заде, Айдын Эшрефович (87) — крымскотатарский писатель .
 Штраус, Михаэль (86) — израильский бизнесмен, председатель совета директоров концерна «Штраус» (1975—2001) .
 Щегельский, Глеб Анатольевич (50) — казахстанский политический деятель, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (с 2012 года) .

16 октября 

 Аксёнов, Виталий Евгеньевич (89) — советский и российский режиссёр-постановщик и сценарист, заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2008) .
 Али Бободжон (84) — таджикский поэт, публицист, переводчик .
 Бойко, Владимир Лукьянович (82) — российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Замбии (1997—2001) .
 Браникович, Ласло (70) — венгерский футболист («Ференцварош», национальная сборная), серебряный призёр летних Олимпийских игр (1972) .
 Витченко, Дмитрий Иванович (83) — украинский актёр, артист Луганского русского драмтеатра (1955—1960 и с 1963), народный артист Украины (2005) .
 Геннадий (Зервос) (83) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Италийский (с 1996 года) .
 Душек, Ладислав (77) — чешский актёр .
 Звинчуков, Николай Иванович (75) — советский и российский военачальник, генерал-полковник (1992) .
 Зильберман, Михаил Анатольевич (68) — советский и российский кинопродюсер .
 Илан, Ицхак (64) — израильский сотрудник службы безопасности, заместитель директора Шабака (2010—2011) .
 Кирпичников, Анатолий Николаевич (91) — советский и российский археолог, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР (1991) .
 Махмудов, Мамадали (79) — советский и узбекский писатель .
 Михеев, Алексей Васильевич (67) — российский писатель, литературный критик, журналист, главный редактор журнала «Иностранная литература» (2005—2008) .
 Михель, Валерий Александрович (67) — директор оркестра, помощник главного дирижёра Челябинского театра оперы и балета, заслуженный артист России (2002) .
 Плахов, Геннадий Петрович (73) — советский и российский скульптор .
 Погожельский, Анджей (82) — польский спортсмен, мотогонщик, трёхкратный победитель командного чемпионата мира по спидвею (1965, 1966, 1969) .
 Рэдфорд, Джеймс (58) — американский режиссёр-документалист .
 Сачек, Михаил Григорьевич (91) — советский и белорусский хирург, педагог, заслуженный деятель науки Белорусской ССР (1981) 
 Тавассоли, Голам-Аббас (85) — иранский социолог, ректор Исфаханского университета (1979—1980) .
 Фишер, Родольфо (76) — аргентинский футболист («Сан-Лоренсо де Альмагро», «Ботафого», национальная сборная) .
 Хаскелл, Гордон (74) — английский музыкант, участник рок-группы «King Crimson» .

15 октября 

 Аничкова, Марина Юрьевна (67) — российская актриса, артистка Челябинского театра драмы, заслуженная артистка Российской Федерации (1996) .
 Атайя, Бхану (91) — индийский костюмер, лауреат премии «Оскар» за лучший дизайн костюмов (1983) .
 Верплатсе, Альфонс (90) — бельгийский экономист, управляющий Национальным банком Бельгии (1989—1999) .
 Иванов, Валерий Кириллович (72) — белорусский композитор, народный артист Республики Беларусь (1998)  .
 Ковинина, Нина Сергеевна (92) — советская и российская художница  .
 Натчаба, Фамбаре (75) — тоголезский государственный и политический деятель, министр иностранных дел (1992—1994), председатель Национального собрания Того (2000—2005) .
 Павлович, Йозеф (86) — словацкий детский писатель .
 Родионов, Александр Владимирович (71) — советский ватерполист, чемпион мира (1975),заслуженный мастер спорта СССР (1975) .
 Рутстрём-Эдстрём, Соня (89) — шведская лыжница, чемпионка зимних Олимпийских игр в Скво-Вэлли (1960) .
 Сантелли, Йоле (51) — итальянский адвокат и государственный деятель, губернатор Калабрии (с 2020 года) .
 Симачёв, Вячеслав Иванович (97) — советский и российский конструктор вооружений, лауреат Ленинской и Государственной премий СССР .
 Халимов, Данил Тахирович (42) — казахстанский борец греко-римского стиля, участник летних Олимпийских игр в Афинах (2004) .

14 октября 

 Абаев, Николай Вячеславович (71) — российский востоковед, доктор исторических наук (1992), профессор кафедры философии Тувинского университета; самоубийство .
 Асафов, Генрих Алексеевич (80) — советский и российский художник .
 Данин, Дмитрий Яковлевич (70) — российский композитор и музыкант .
 Дзядко, Виктор Михайлович (64) — советский диссидент, муж З. Ф. Световой.
 Кравченко, Анатолий Иванович (83) — украинский поэт, прозаик, переводчик, публицист (о смерти объявлено в этот день) .
 Крецмер, Герберт (95) — английский журналист и поэт .
 Куринный, Николай Иванович (73) — советский футболист и тренер .
 Де Леса, Мариса (87) — испанская актриса  .
 Мэттерс, Пол — австралийский рок-музыкант, бас-гитарист группы АС/DC .
 Накамура, Кунио (76) — палауанский политический и государственный деятель, президент Палау (1993—2001) .
 Пахомов, Артур Иннокентьевич (66) — советский и российский тренер по боксу, заслуженный тренер России (2001) .
 Пономарив, Александр Данилович (84) — советский и украинский филолог, специалист по украинскому языку .
 Саитов, Ильдар Ширкатович (63) — советский и российский актёр, актёр Башкирского театра драмы имени Мажита Гафури, народный артист Башкортостана, заслуженный артист Российской Федерации .
 Сануков, Ксенофонт Никанорович (85) — российский историк, финно-угровед .
 Стариков, Виктор Михайлович — советский и украинский театральный деятель, директор Донецкого республиканского академического театра кукол .
 Флеминг, Ронда (97) — американская актриса .
 Ясин, Махмуд (79) — египетский актёр  .

13 октября 

 Адэр, Кимберли (42) — американская актриса .
 Андреев, Михаил Анатольевич (61) — российский театральный режиссёр, художественный руководитель Калининградского областного драматического театра .
 Антанелис, Кястутис (69) — литовский композитор, архитектор и скульптор .
 Асатрян, Ваагн Феликсович (43) — армянский военнослужащий, полковник, Национальный Герой Армении (2020); убит .
 Гарсия, Раймундо (84) — аргентинский шахматист .
 Кардо, Жан (90) — французский скульптор .
 Кларк, Джон Пеппер (85) — нигерийский поэт, драматург и публицист .
 Мансур, Алауддин (68) — исламский богослов, переведший Коран с арабского на несколько языков .
 Матине, Аугушту (73) — португальский футболист («Бенфика», «Витория Сетубал, национальная сборная»), тренер сборной Мозамбика по футболу (2001—2002) .
 Мейер, Эдвард Чарли (91) — американский военный деятель, начальник штаба Армии США (1979—1983) .
 Семёнов, Вячеслав Анатольевич (64) — советский футболист и молдавский тренер .
 Тронсон, Стивен (Saint Dog) (44) — американский рэпер, сооснователь группы Kottonmouth Kings (1994)  .
 Узбекова, Динара Галиевна (87) — советский и российский фармаколог, доктор медицинских наук (1974), профессор кафедры фармакологии РязГМУ .
 Хайдер, Рашид (79) — бангладешский писатель .
 Хахонов, Валентин Михайлович (87) — советский футболист и тренер, заслуженный тренер РСФСР  .
 Чжен, Виктор Анатольевич (75) — узбекский и российский экономист .
 Шамба, Тарас Миронович (82) — советский, российский и абхазский общественно-политический деятель .

12 октября 

 Анищенко, Геннадий Васильевич (83) — советский и российский хореограф, художественный руководитель ансамбля песни и танца «Мирас», заслуженный работник культуры РСФСР (1977) .
 Ассу, Эрик (64) — французский сценарист и режиссёр  .
 Баркер, Ричи (80) — английский футболист и менеджер  (о смерти объявлено в этот день).
 Березиков, Александр Фёдорович (64) — российский деятель культуры, основатель и художественный руководитель Государственного молодёжного ансамбля песни и танца «Алтай» .
 Бриттан, Сэмюэл (86) — британский экономист и экономический журналист (Financial Times), брат Леона Бриттана .
 Бровароне, Альдо (94) — итальянский автодизайнер .
 Гладкая, Лидия Пантелеевна (76) — советский и российский хоровой дирижёр, основатель и художественный руководитель Хабаровского камерного хора, заслуженный работник культуры РСФСР (1990) .
 Голуб, Юрий Владимирович (72) — белорусский писатель .
 Грибков, Станислав Фёдорович (83) — советский и российский хоровой дирижёр, художественный руководитель детского хора Ленинградского радио и телевидения, заслуженный деятель искусств РСФСР .
 Громаков, Иван Иванович (64) — советский и российский деятель культуры, руководитель государственного казачьего ансамбля песни и танца «Ставрополье», заслуженный артист России (1997) .
 Губаренко, Валерий Владимирович (73) — белорусский музейный деятель, генерал-майор в отставке, директор мемориального музея «Брестская крепость-герой» .
 Гюзелырмак, Невзат (78) — турецкий футболист («Гёзтепе», национальная сборная) и тренер .
 Кеназ, Иешуа (83) — израильский писатель .
 Лопес, Фернандо (55) — ангольский пловец, участник летних Олимпийских игр 1980 года в Москве .
 Макаров, Леонид Дмитриевич (68) — российский археолог и историк, доктор исторических наук (2006), сотрудник УдГУ .
 Набуноне, Эдвард (52) — индонезийский легкоатлет (бег), участник летних Олимпийских игр 1988 года в Сеуле .
 Панкин, Александр Фёдорович (82) — российский художник .
 Плаксин, Евгений Фролович (75) — советский и украинский актёр, артист Харьковского драматического театра имени Тараса Шевченко, заслуженный артист Украины .
 Предеску, Ион (93) — румынский политический и государственный деятель, член Сената (1990—2004) и судья (2004—2013) Конституционного суда Румынии .
 Томеинг, Литоква (80) — президент Маршалловых Островов (2008—2009) .
 Феррелл, Кончата (77) — американская актриса  .
 Цветков, Юрий Владимирович (90) — советский и российский физикохимик и материаловед, академик РАН (2006) .
 Чепмен, Карлтон (49) — индийский футболист, игрок национальной сборной .
 Шамирзади, Садех Малек (80) — иранский археолог и антрополог .

11 октября 

 Акмальханов, Шавкат Асамович (87) — советский и узбекский учёный в области зоотехнии, академик ВАСХНИЛ (1985—1992), иностранный член РАСХН (1992—2014), иностранный член РАН (2014) .
 Андреев, Александр Сергеевич (63) — советский и российский спортсмен и тренер, заслуженный тренер России по дзюдо и самбо .
 Арана, Уго (77) — аргентинский актёр  .
 Бутенко, Алексей Иванович (73) — советский и российский конструктор оружия, лауреат Государственной премии СССР .
 Дрляча, Боро (79) — югославский боснийский и сербский фолк-певец .
 Ермольев, Николай Николаевич (81) — советский и российский военачальник, генерал-майор (1983) .
 Кононов, Александр Николаевич (90) — советский и российский учёный в области электротехники, доктор технических наук (1972), профессор (1974) .
 Кридон, Джон (96) — американский предприниматель, генеральный директор MetLife (1983—1989) .
 Мартинш, Анжелу (90) — португальский футболист («Бенфика», национальная сборная) .
 Моисеев, Илья Иосифович (91) — советский и российский химик, академик РАН (1992) .
 Морли, Майкл (90) — американский математик, автор теоремы Морли (1965), лауреат премии Стила (2003) .
 Переводчиков, Владимир Андреевич (85) — советский и российский иллюзионист и конферансье, заслуженный артист РСФСР (1985) .
 Хакимов, Садулла (69) — советский и узбекский журналист и поэт, председатель правления Творческого союза журналистов Узбекистана (с 2016 года) .
 Ханжов, Юрий Геннадьевич (59) — российский музыкальный педагог, профессор .
 Шестаков, Евгений Иванович (71) — российский дирижёр, художественный руководитель и главный дирижёр Тюменского государственного симфонического оркестра (с 2015 года), заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1995) .
 Шпакова, Елена Васильевна (95) — советский технолог пищевой промышленности, директор фабрики «Россия» (1969—1991), Герой Социалистического Труда (1971) .

10 октября 

 Бурдонкль, Серж (84) — французский футболист .
 Евзлин, Михаил Самуилович (68) — израильский и испанский филолог, семиотик, переводчик, издатель (о смерти стало известно в этот день) .
 Кульков, Василий Сергеевич (54) — советский и российский футболист, защитник и полузащитник, игрок сборных СССР и России .
 Мотт, Брэдли (64) — американский актёр  .
 Петренко, Николай Евгеньевич (94) — украинский поэт, прозаик, публицист, драматург .
 Фрейдберг, Амнон (75) — израильский энтомолог .
 Фросин, Константин (67) — румынский писатель .
 Щукин, Валерий Алексеевич (78) — белорусский правозащитник, депутат Верховного Совета Белоруссии 13-го созыва  .

9 октября 

 Бен Ами, Рафаэль Давид (70) — израильский певец .
 Виджай (84) — индийский кинорежиссёр .
 Виноградов, Александр Несторович (70) — российский виолончелист, артист Ульяновской государственной филармонии, заслуженный артист Российской Федерации (2007) .
 Данти, Эрик (72) — французский футболист («Реймс») .
 Кезди, Пьер (58) — американский гитарист .
 Ковтун, Михаил Фотиевич (83) — советский и украинский зоолог и морфолог, доктор биологических наук (1981), профессор (1994) .
 Кроэс, Фридо (62) — политический деятель острова Аруба, спикер парламента страны .
 Куцев, Геннадий Филиппович (82) — советский и российский философ и социолог, ректор ТюмГУ (1981—1987, 1992—2007), академик РАО (2015) .
 Лаппо, Георгий Михайлович (97) — советский и российский географ-урбанист, доктор географических наук (1975), профессор (1988), лауреат Государственной премии СССР (1987), заслуженный деятель науки Российской Федерации (1998) .
 Тиранин, Сергей Александрович (84) — советский и молдавский актёр, артист Кишинёвского русского драматического театра имени А. П. Чехова, народный артист Республики Молдова .
 Тире, Сесил (77) — бразильский актёр  .
 Томанов, Вадим Павлович (86) — российский астроном, доктор физико-математических наук (1992), почётный профессор ВоГУ .
 Ульфатшоев, Ахмадшо (75) — советский и таджикский актёр, народный артист Таджикистана (2001) .
 Фалькон, Рут (77) — американская оперная певица .
 Эльяш, Марк Львович (85) — советский и российский инженер, изобретатель, писатель, сценарист; самоубийство (о смерти объявлено в этот день) .

8 октября 

 Баццони, Камилло (85) — итальянский оператор и кинорежиссёр .
 Бернстайн, Уильям (87) — американский организатор кинопроизводства, сооснователь кинокомпании Orion Pictures .
 Бёртон, Сэм (93) — английский футболист .
 Газит, Шломо (93) — израильский генерал, глава военной разведки израильской армии (1974—1978), президент Университета имени Бен-Гуриона (1982—1985), директор Еврейского агентства (1985—1987) .
 Галайд, Али Халиф (78) — сомалийский государственный деятель, премьер-министр Сомали (2000—2001), президент Хатумо (с 2014 года) .
 Герасимов, Вячеслав Дмитриевич (83) — советский и российский художник-монументалист, заслуженный художник Российской Федерации .
 Гиндорф, Эгон (89) — французский футбольный менеджер, президент футбольного клуба «Страсбург» .
 Долгих, Владимир Иванович (95) — советский и российский государственный, партийный и общественный деятель, дважды Герой Социалистического Труда (1965, 1984), кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС (1982—1988), член Совета Федерации (2013—2018) .
 Дуайер, Джим (63) — американский журналист и писатель, дважды лауреат Пулитцеровской премии (1992, 1995) .
 Иванчихин, Виктор Иванович (71) — советский и российский художник .
 Кокорев, Валерий Иванович (70) — белорусский деятель промышленного производства, генеральный директор «Белоруснефти», вице-премьер Белоруссии  .
 Локинг, Брайан (81) — британский гитарист (The Shadows) .
 Лю Жочжуан (95) — китайский физикохимик, член Китайской академии наук (1999) .
 Мостович, Феликс (73) — польский художник (о смерти объявлено в этот день) .
 Мур, Чарльз (91) — американский легкоатлет, чемпион и серебряный призёр летних Олимпийских игр в Хельсинки (1952) .
 О’Доннелл, Том (94) — ирландский государственный деятель, министр по делам гэлтахтов (1973—1977), депутат Европейского парламента (1979—1989) .
 Пасван, Рам Вилас (74) — индийский государственный деятель, министр труда и социального обеспечения (1989—1990), железных дорог (1996—1998), связи и информационных технологий (1999—2001), горнорудной промышленности (2001—2002), химической промышленности и удобрений (2004—2009), по делам потребителей, продовольствия и общественного распределения Индии (с 2014 года) .
 Перес, Жозеф (89) — французский историк, доктор исторических наук, профессор .
 Робсон, Томми (76) — английский футболист .
 Уолл, Эрин (44) — канадская и американская оперная певица .
 Чой Юн Чил (92) — южнокорейский легкоатлет (бег на длинные дистанции), участник летних Олимпийских игр в Лондоне (1948) и Хельсинки (1952) .
 Шаджарян, Мухаммед Реза (80) — иранский певец классических песен, композитор и мастер персидской музыки .
 Ферро, Габо (54) — аргентинский певец и поэт .
 Шершуков, Виктор Евгеньевич (67) — белорусский тренер по тяжёлой атлетике, старший тренер национальной сборной Белоруссии .

7 октября 

 
 Алексеев, Александр Васильевич (82) — советский и российский дирижёр и педагог, заслуженный деятель искусств Российской Федерации .
 Бетриу, Франсеск (80) — испанский кинорежиссёр .
 Бешауш, Набиль (49 или 50) — тунисский футболист .
 Веков, Карой (73) — венгерский историк .
 Вукович, Джордже (77) — сербский литературный критик, эссеист, историк литературы и писатель .
 Голдберг, Джошуа (95) — американский физик, доктор наук, профессор .
 Гоцев, Любен Стоянов (90) — болгарский военный и государственный деятель, министр иностранных дел (1990), генерал-майор (1990) .
 Зусьман, Арон Григорьевич (83) — советский и российский врач, председатель президиума Еврейской организации узников гетто и фашистских концлагерей РУФ .
 Кумар, Ашвани (69) — индийский государственный деятель, директор Центрального бюро расследований (2008—2010), губернатор Нагаленда (2013—2014), губернатор Манипура (2013); самоубийство .
 Мартен, Жан (92) — французский пианист .
 Молина, Марио (77) — американский и мексиканский химик, лауреат Нобелевской премии по химии (1995) .
 Пеннингтон, Рэй (86) — американский кантри-певец, автор песен и музыкальный продюсер .
 Попов, Пётр Валентинович (65) — советский и российский артист балета, актёр Воронежского театра оперы и балета, заслуженный артист России (1994) .
 Рашидов, Турсунбай Рашидович (86) — советский и узбекский сейсмолог, академик АН Узбекистана (1984) .
 Сименач, Богдан Ильич (99) — советский и украинский ортопед-травматолог, доктор медицинских наук (1979), профессор .
 Фельдман, Юрий Израилевич (82) — советский и российский физик, муж Ларисы Латыниной .
 Хабер, Эйтан (80) — израильский журналист и публицист, глава канцелярии Ицхака Рабина (1992—1995) .
 Цуцуми, Киохей (80) — японский композитор-песенник .

6 октября 

 Бонет, Фолькер (83) — немецкий актёр, драматург и сценарист .
 Боррель, Альфонс (89) — испанский художник .
 Джон Фрэнсис Харкорт Бэринг, 7-й барон Ашбертон (91) — английский пэр, барон Ашбертон (с 1991 года), банкир, председатель правления British Petroleum[ (1982—1992) .
 Ван Хален, Эдди (65) — американский гитарист .
 Вахдат, Носраталла (95) — иранский актёр и режиссёр .
 Жерар, Ив Рене Жан (88) — французский музыковед .
 Йорданофф, Владимир (66) — французский киноактёр .
 Караваев, Олег Борисович (59) — советский и латвийский футболист, игрок сборной Латвии (1992—1999) .
 Клюгер, Рут (88) — американская писательница и литературовед, узница нацистских концлагерей .
 Корпе, Оливье (71) — французский писатель, директор Института современных издательских архивов (1988—2013) .
 Маслянцев, Михаил Викторович (82) — советский и российский космический инженер, лауреат Государственной премии СССР .
 Махмуд, Сулейман (71) — ливийский военный деятель, начальник штаба Национально-освободительной армии Ливии (2011) .
 Мацумото, Идзуми (61) — японский мангака, автор манги Kimagure Orange Road 
 Нэш, Джонни (80) — американский поп-музыкант, исполнитель рэгги и соула .
 Паршин, Валерий Павлович (77) — советский и российский певец, солист Волжского народного хора (1978—2014), народный артист Российской Федерации (2007) .
 Пьявко, Владислав Иванович (79) — советский и российский оперный певец, народный артист СССР (1983) .
 Ралл, Томми (90) — американский актёр и танцовщик .
 Ржищев, Борис Григорьевич (73) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике, заслуженный тренер России .
 Фойерштайн, Херберт (83) — немецкий актёр и журналист .
 Эскрибано де Леон, Кармен (95) — испанская журналистка, писательница и философ .

5 октября 

 Андреев, Александр Петрович (97) — советский военачальник, генерал-полковник авиации (1975), Герой Российской Федерации (1995) .
 Арнак, Беатрис (89) — французская актриса и певица .
 Астапкин, Игорь Васильевич (80) — советский и российский деятель правоохранительных органов и писатель, генерал-лейтенант внутренней службы .
 Болелли, Франко (70) — итальянский философ .
 Бутсма, Дирк (84) — нидерландский генетик, обнаруживший причину хронического миелоидного лейкоза .
 Вдовин, Константин Николаевич (74) — российский учёный в области металлургии, доктор технических наук (1999), профессор (1997) .
 Вестлунд, Густав (107) — шведский педагог, доктор философии .
 Волков, Николай Николаевич (87) — советский и российский тренер по вольной борьбе, заслуженный тренер СССР .
 Девган, Анил (51) — индийский кинорежиссёр .
 Дегтярёв, Александр Леонтьевич (73/74) — российский музыкальный педагог, ректор МГИМ имени А. Г. Шнитке (2006—2015) .
 Довженко, Владимир Николаевич (76) — советский и российский военно-морской деятель, командир 21-й дивизии АПЛ ТОФ (1987—1992), контр-адмирал (1987) .
 Куликовский, Владимир Фёдорович (70) — российский хирург, доктор медицинских наук, профессор, директор медицинского института Белгородского университета (с 2013 года), заслуженный врач Российской Федерации (1996) .
 Кэмпбелл, Роландо (59) — колумбийский футболист («Атлетико Хуниор», «Унион Магдалена») .
 Маркова, Майя Алексеевна (94) — советский режиссёр телевизионных фильмов и спектаклей .
 Масуд, Рашид (73) — индийский государственный деятель, министр здравоохранения и поддержки семьи Индии (1990) .
 Нолан, Маргарет (76) — английская киноактриса .
 Олейник, Ярослав Богданович (67) — украинский экономикогеограф, декан географичеcкого факультета КНУ (с 1999 года), академик НАПН Украины (2016) .
 Петрович, Мирко (70) — югославский и сербский тренер по водному поло («Партизан», Белград) .
 Рогов, Леонид Викторович (70) — российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Мавритании (2003—2008), в Кот-д’Ивуаре (2010—2016) и (по совместительству) в Буркина-Фасо (2011—2016) .
 Уилсон, Боб (77) — валлийский и английский футболист («Кардифф Сити»)  (о смерти объявлено в этот день).
 Уль Карим, Монсур (70) — бангладешский художник .
 Хабаров, Станислав Николаевич (82) — советский и российский агроэколог, академик РАСХН (1999—2013), академик РАН (2013) .

4 октября 

 Авока, Жан-Марк (71—72) — французский актёр .
 Алымов, Александр Дмитриевич (62) — советский и российский деятель МВД, генерал-майор внутренней службы .
 Ананд, Вишал — индийский актёр .
 Боусфилд, Олдридж (79) — американский математик, автор концепции локализации Боусфилда .
 Бройн, Гюнтер де (93) — немецкий писатель .
 Де Буври, Ян (78) — нидерландский архитектор и дизайнер .
 Дорошенко, Галина Степановна (73) — российский государственный деятель, депутат Государственной думы (2003—2007) .
 Карлик, Вацлав (86) — чешский хоккеист («Готтвальдов») .
 Карнел, Крис (57) — американский актёр .
 Клейн, Борис Самуилович (92) — советский, белорусский и американский историк, доктор исторических наук, профессор .
 Миддлтон, Кларк (63) — американский актёр  .
 Секеч, Василий Йожефович (77) — советский и украинский футболист и тренер, брат Иштвана Секеча .
 Семёнов, Александр Иванович (98) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945) .
 Такада, Кендзо (81) — японский модельер и дизайнер, основатель бренда Kenzo .
 Фортье, Луи (66) — канадский биолог и океанограф .
 Фостер, Мёрфи Джеймс (90) — американский государственный деятель, губернатор Луизианы (1996—2004) .
 Шифтер, Ричард (97) — американский адвокат и дипломат, помощник государственного секретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда .

3 октября 

 Багдыков, Минас Георгиевич (84) — советский и российский хирург, заслуженный врач Российской Федерации .
 Бёрд, Томас Джефферсон (70) — американский актёр, лауреат премии «Театральный мир» (2003)  .
 Галиндо, Энтони (41) — венесуэльский певец (Menudo); самоубийство .
 Егоров, Борис Фёдорович (94) — советский и российский литературовед, доктор филологических наук (1967), профессор 
 Кушкова, Лидия Степановна (81) — советская и украинская актриса, артистка и режиссёр Днепровского музыкально-драматического театра, народная артистка Украинской ССР (1979) .
 Маккуин, Армелия (68) — американская актриса .
 Мовсисян, Артак (50) — армянский историк, доктор исторических наук .
 Попов, Вячеслав Степанович (80) — советский и российский организатор производства, директор Благовещенского судостроительного завода (с 1996 года) .
 Следзь, Владимир Викторович (56) — украинский архитектор .
 Уилсон, Боб (77) — английский футбольный вратарь («Кардифф Сити») .
 Фиала, Карел (95) — чешский оперный певец и киноактёр .

2 октября 

 Виже, Клод (99) — французский поэт, эссеист и переводчик .
 Гавелка, Мартин (62) — чешский актёр .
 Гаврилов, Всеволод Сергеевич (77) — советский и молдавский актёр, народный артист Республики Молдова (2013) .
 Гибсон, Боб (84) — американский бейсболист .
 Грин, Бетт (86) — американская писательница .
 Залгаллер, Виктор Абрамович (99) — советский и российский математик, доктор физико-математических наук, профессор  .
 Кавальеро, Эктор (81) — аргентинский государственный деятель, мэр Росарио (1989—1995), депутат Парламента (1999—2003) .
 Кальянов, Александр Иванович (73) — советский и российский звукорежиссёр, эстрадный певец, киноактёр, композитор, аранжировщик, продюсер и телеведущий .
 Карсак, Евгений Валерианович (68) — советский и украинский тренер по лёгкой атлетике, заслуженный тренер Украины .
 Касымова, Мукаррама Набиевна (87) — советский и таджикский языковед, член-корреспондент АН Таджикистана (1997) .
 Кёрделль, Хайнц (88) — западногерманский футболист («Шальке 04») .
 Ковалевский, Валерий Анатольевич (62) — российский психолог, доктор медицинских наук (1998), профессор (1999), ректор КГПУ (2015—2020) .
 Миллер, Боб (64) — американский хоккеист («Бостон Брюинз») .
 Расмуссен, Франс (76) — датский дирижёр и пианист .
 Рыжиков, Валерий Николаевич (74) — советский и российский химик, ректор ИСХИ (1989—1992) .
 Славина, Ирина Вячеславовна (47) — российский журналист, общественный и политический деятель; самоубийство .
 Стёпин, Александр Николаевич (60) — российский деятель органов правопорядка, начальник УМВД России по Костромской области (2011—2015), генерал-майор .
 Фельдман, Эдвард (91) — американский кинопродюсер .
 Физер, Иван Васильевич (68) — украинский художник .
 Эргезен, Зеки (70) — турецкий государственный деятель, министр общественных работ и жилищного строительства (2002—2005) .

1 октября 

 Агаццоне, Симонлука (39) — итальянский футболист («Новара», «Специя»); ДТП .
 Айзенберг, Зеф (47) — британский мотогонщик, телеведущий и бизнесмен; авария .
 Ателькин, Сергей Валерьевич (48) — украинский футболист и тренер .
 Батарин, Виктор Иванович (71) — советский футболист .
 Борзунов, Семён Михайлович (101) — советский и российский писатель, публицист .
 Брантон, Робби (47) — ирландский футболист .
 Брукс, Горд (70) — канадский хоккеист («Сент-Луис Блюз», «Вашингтон Кэпиталз») .
 Жамм, Франк Андре (72) — французский поэт и искусствовед 
 Иванов, Николай Михайлович (83) — российский учёный в области баллистики и космической навигации, член-корреспондент РАН (2006) .
 Макаров, Виктор Павлович (82) — советский и российский кино- и телевизионный режиссёр (о смерти объявлено в этот день) .
 Мараньон, Альфредо (84) — филиппинский государственный деятель, губернатор Западного Негроса (2010—2019) .
 Марченко, Константин Константинович (81) — российский антиковед, доктор исторических наук, сотрудник Института археологии РАН .
 Махун, Дерек (78) — ирландский поэт и переводчик .
 Патахов, Магомед Курбаналиевич (58) — аварский поэт, переводчик и публицист .
 Рагер, Хилари (92) — испанский историк .
 Рудольф, Вальтер (89) — немецкий юрист, доктор наук (1954), профессор (1965) .
 Стайлз, Рэй (31) — ганский художник.
 Удейер, Морис (89) — французский гребец, серебряный призёр чемпионата Европы (1956) .
 Фогт, Ганс-Вильгельм (88) — немецкий аккордеонист и композитор .
 Ханссон, Мод (82) — шведская актриса  .
 Хилми, Мохаммед (89 или 90) — алжирский актёр и режиссёр .
 Шисгал, Мюррэй (93) — американский драматург и сценарист .
 Шмидт-Цалинская, Данута (84) — польская спортсменка (настольный теннис и теннис) .